Mackenzie puede referirse a varias personas:
Alexander MacKenzie, explorador británico.
Compton Mackenzie, escritor y político británico.
William Lyon Mackenzie, periodista canadiense.
Mackenzie 
Bryan Mackenzie, investigador científico escocés.
Mackenzie Chad, interpretado por Chad Dylan Cooper en el drama Mackenzie Falls.
Mackenzie Ziegler, Bailarina y una de las protagonistas de Dance Moms.  

En geografía puede referirse a:
El río Mackenzie, en Canadá.
la isla Mackenzie King, en Canadá.

También puede referirse a:
La película española La Furia de MacKenzie.
El Batallón Mackenzie-Papineau, unidad que combatió en la Guerra Civil española.